Ferdynand Habsburg-Lotaryński (ur. 1 czerwca 1754, zm. 24 grudnia 1806) – syn Franciszka I Lotaryńskiego i Marii Teresy Habsburg. Był desygnowany na następcę tronu Księstwa Modeny, ale nigdy go nie objął (na przeszkodzie stanęły wojny napoleońskie).

Następca tronu Modeny 
W 1763 r. ostatni książę Modeny z rodu d’Este, Herkules III d’Este, zawarł umowę z Marią Teresą, czyniąc dziewięcioletniego Ferdynanda swoim następcą. Umowa ta była ważna mimo tego, że dziesięć lat wcześniej, w 1753 r., zawarto podobne porozumienie czyniące Leopolda II, brata Ferdynanda, następcą tronu Księstwa Modeny. Jednak w 1761 r. Leopold musiał się zrzec tych praw, gdyż został następcą tronu Wielkiego Księstwa Toskanii.

Małżeństwo 

15 października 1771 r. Ferdynand poślubił Marię Beatryczę d’Este (córkę Herkulesa III). Ze związku tego zrodziło się dziesięcioro dzieci:
 Józef Franciszek (ur./zm. 1772),
 Maria Teresa (ur. 1 października 1773, zm. 29 marca 1832), żona Wiktora Emanuela (król Sardynii),
 Józefa (ur. 13 maja 1775, zm. 20 sierpnia 1777),
 Maria Leopoldyna (ur. 10 grudnia 1776, zm. 23 czerwca 1848), żona Karola IV Teodora (elektora Palatynatu),
 Franciszek IV (ur. 6 października 1779, zm. 21 stycznia 1846),
 Ferdynand Karol (ur. 25 kwietnia 1781, zm. 5 listopada 1850),
 Maksymilian Józef (ur. 14 lipca 1782, zm. 1 czerwca 1863),
 Maria Antonina (ur. 21 października 1784, zm. 8 kwietnia 1786),
 Karol Ambroży (ur. 2 listopada 1785, zm. 2 września 1809),
 Maria Ludwika (ur. 14 grudnia 1787, zm. 7 kwietnia 1816), żona Franciszka II Habsburga (cesarza).

Dalsza kariera 
W 1780 r. Ferdynand został mianowany, przez swojego brata Józefa II, gubernatorem Lombardii. W 1796 r. najazd wojsk Napoleona Bonaparte na Mediolan zmusił rodzinę Ferdynanda do ucieczki przed nacierającymi wojskami francuskimi. Książę Herkules III także musiał opuścić swoje księstwo w którym następnie Bonaparte obalił monarchię i jego terytoria wcielił do Republiki Cisalpińskiej.

Na mocy traktatu pokojowego podpisanego w 1797 r. w Campo Formio, pomiędzy rewolucyjną Francją a Austrią, Herkules III otrzymał Księstwo Bryzgowii. Kiedy Herkules III zmarł w 1803 r. Ferdynand uzyskał prawa do tronu Księstwa Bryzgowii i Księstwa Modeny. Następnie na mocy traktatu pokojowego z Preszburgu Ferdynand zrzekł się praw do tronu Księstwa Bryzgowii na rzecz tronu Wielkiego Księstwa Badenii.

Dziedzictwo 
W 1806 r. Ferdynand zmarł w Wiedniu. W 1814 r. kongres wiedeński uznał prawa najstarszego syna Ferdynanda, Franciszka IV, do tronu Księstwa Modeny.

Przodkowie 

Ferdynand Habsburg
Odznaczeni Orderem Złotego Runa
Odznaczeni Orderem Świętego Huberta
Urodzeni w 1754
Zmarli w 1806
Następcy tronu
Pochowani w kościele kapucynów w Wiedniu